Oskar Czepa ist der Name folgender Personen:

* Oskar Czepa (Architekt) (1883–1956), tschechischer Architekt 
 Oskar Czepa (Modellflieger) (* 1926), österreichischer Modellflieger